Shaun das Schaf steht für: 

 Shaun das Schaf, eine mittels Stop-Motion animierte britische Fernsehserie von Aardman Animations
 Shaun das Schaf – Der Film (Originaltitel: Shaun the Sheep Movie), britischer Knetanimationsfilm von Aardman Animations aus dem Jahr 2015
 Shaun das Schaf – Die Lamas des Farmers, ein Kurzfilm von Aardman Animations
 Shaun das Schaf – UFO-Alarm (Originaltitel: A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon), britischer Knetanimationsfilm von Aardman Animations aus dem Jahr 2019